Марія Орлеанська (1813—1839) — донька короля Франції Луї-Філіпа та неаполітанської принцеси Марії Амелії, дружина герцога Вюртемберзького Александра.
 Марія Орлеанська (1865—1909) — донька принца Орлеанського Роберта, герцога Шартрського, та принцеси Орлеанської Франсуази, дружина данського принца Вальдемара.